verzameling (wiskunde)
 verzameling (informatica)
 van objecten, zie: collectie

Zie ook: 
 verzamelaar
 Verzamelen